Pseudomonaden steht für:
 im engeren Sinne Bakterien der Gattung Pseudomonas
 im weiteren Sinne Bakterien der Familie Pseudomonadaceae